Флаг А́ликовского района — официальный символ муниципального образования Аликовский район Чувашской Республики Российской Федерации.

Ныне действующий флаг утверждён 29 марта 2016 года решением Собрания депутатов Аликовского района № 62 и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 10962.

Флаг составлен на основании герба Аликовского района, по правилам и соответствующим традициям вексиллологии, и отражает исторические, культурные, социально-экономические, национальные и иные местные традиции.

Описание 
«Прямоугольное полотнище с отношением ширины к длине 2:3, воспроизводящее композицию герба Аликовского района в зелёном, жёлтом, белом и красном цветах».

Геральдическое описание герба Аликовского района гласит: «Щит рассечён со смещением вправо: в золоте вверху дважды вырубленный червлёный вырубной крест, в зелёном — отвлечённый пониженный червлёный крест, у которого три верхних конца в виде дубовых листьев, а нижний конец прямой, длинный, с отходящими по одной в каждую сторону двумя выгнутыми вверх и завершёнными каждая тремя желудями ветвям и завершён двумя ростками; позади креста на завершающих нижний его конец ростках стоит прямо серебряный богатырь в чувашском одеянии и доспехе, в плаще, с колчаном стрел за левым плечом, склонивший голову вправо и держащийся руками за ветви; узкая оконечность рассечена сообразно щиту, зелёная и золотая».

Обоснование символики 
Богатырь, держащий руками молодой дуб, олицетворяет предание об Элеке — основателе этого края, который первым пришёл в эти благодатные места, где кругом росли дубовые рощи.

Дуб с желудями, являясь «древом жизни», «древом плодородия», служит воплощением полной силы, стабильности, долголетия, крепости, мудрости.

Чувашская звезда, имеющая 12 концов, обозначает 12 сыновей Элека, а также 12 сельских поселений, входящих в состав района.

Белый цвет (серебро) — цвет зрелых колосьев, урожая, символизирующий достаток, благородство, верность.

Зелёный цвет — символ плодородия, красоты природы.

Белый цвет (серебро) указывает на водные ресурсы района: Тенеевское озеро, реки Сорма и Выла и множество других мелких рек.

Красный цвет — цвет жизни, радости, труда, мужества, олицетворяет выдающихся земляков, уроженцев этого края, являющихся гордостью республики и страны.

Первый флаг 
Первый флаг Аликовского района был утверждён 27 июля 2007 года решением Собрания депутатов Аликовского района № 151..

Описание 
«Прямоугольное полотнище с отношением ширины к длине 5:8, воспроизводящее композицию герба Аликовского района в белом, красном, жёлтом и синем цветах».

Обоснование символики 
Основной цвет флага белый, внизу полоса красного цвета, ограниченная волнистыми линиями жёлтого и синего цветов, выражающими образы нивы и рек Сорма и Вылы.

На белом фоне флага находится условное изображение синего дерева с жёлтыми листьями, передающее образ сормовских лесов и символизирующее процветающий край.

Сочетания белого, синего, жёлтого и красного обусловлены цветами флагов Чувашской Республики и Российской Федерации.

См. также 
 Герб Аликовского района

Примечания 

Аликовский район
Флаги с изображением пешего воина‎
Флаги с изображением дубовых листьев